Colina se poate referi la:
 Colina (São Paulo), un oraș în São Paulo (SP), Brazilia.
 Colina, Chile, un oraș din Regiunea Metropolitană Santiago, Chile.
 Colina, film din 1965, regizat de Sidney Lumet